Ма́йская (до 1948 Ханнуккала, ) — бывшая деревня в Выборгском районе Ленинградской области. Почтовый индекс — 188919.

История 
Бывшая финская деревня Ханнуккала до 1939 г. входила в состав волости Йоханнес Выборгской губернии Финляндии.

В 1946—1947 гг. в опустевшую после войны финскую деревню прибыли переселенцы и организовали колхоз «имени 9-го Мая».

В территорию Ханнуккалы вошли соседние деревни Пяатиля и Кивитокее. В 1948 г. переименована новая деревня по названию колхоза «имени 9-го мая». Переименование утверждено Указом Президиума ВС РСФСР от 1 октября 1948 г.

Новое название — «деревня Майская» — было закреплено Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября 1948 г.

География 
Находилось на северо-западе области, в западной половине Карельского перешейка\, на острове между материковой частью и островом Уураансаари.

Население 
К 1939 г. в деревне проживало 94 человека.

Ссылки 
 История некоторых населённых пунктов Выборгского района Ленинградской области

Исчезнувшие населённые пункты Выборгского района